Канівець — українське прізвище. Відомі носії:
 Канівець Віктор Іванович — український вчений-ґрунтознавець, доктор сільськогосподарських наук з ґрунтознавства, професор, дійсний член (академік) Української екологічної академії наук.
 Канівець Володимир Васильович — український радянський письменник, драматург.
 Канівець Дмитро — український дзюдоїст.
 Канівець Михайло Якович — український радянський партійний діяч, завідувач відділу легкої і харчової промисловості ЦК КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Канівець Олег Леонідович — український політик і громадський діяч; народний депутат України VII скликання (з 2012); голова благодійного фонду «Добре серце».
 Канівець Олександр — український філателіст.
 Канівець М. — український лексикограф, автор Російсько-українського словника 1918 року.

Українські прізвища
Прізвища на -ець